Brambang (Diwek)
 Brambang (Gondang Wetan)
 Brambang (Karangawen)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing